Moio de' Calvi – comune italiano in provincia di Bergamo.
Moio della Civitella – comune italiano in provincia di Salerno.